Noah Schneeberger, né le  à Langenthal, est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace.

Carrière en club

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2006-2007|| SC Langnau Tigers|| LNA|| 5|| 0|| 0|| 0|| 2|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2006-2007 || Suisse junior || LNB|| 5|| 1|| 1|| 2|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2007-2008|| SC Langenthal|| LNB|| 43|| 5|| 17|| 22|| 26|| 4|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
|2007-2008 || Suisse junior || LNB|| 6|| 0|| 3|| 3|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2007-2008 || SC Langnau Tigers U20|| Juniors Élites A|| 4|| 1|| 2|| 3|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009|| HC Bienne|| LNA|| 19|| 0|| 2|| 2|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| HC Bienne|| LNA|| 50|| 2|| 19|| 21|| 73|| 18|| 2|| 4|| 6|| 16
|- 
| 2010-2011|| HC Bienne|| LNA|| 17|| 1|| 5|| 6|| 12|| 6|| 0|| 2|| 2||2
|- 
| 2011-2012|| Genève-Servette HC|| LNA|| 23|| 1|| 1|| 2|| 35|| 9|| 0|| 0|| 0||2
|- 
| 2012-2013|| HC Davos|| LNA|| 48|| 2|| 12|| 14|| 32|| 4|| 0|| 0|| 0||2
|- 
| 2013-2014|| HC Davos|| LNA|| 48 || 1 || 7 || 8 || 36 || 6 || 0 || 0 || 0 || 6
|- 
| 2014-2015|| HC Davos|| LNA||46||1||13||14||24||15||1||7||8||0
|-
|2015-2016 || HC Davos || LNA || 41 || 3 ||13  || 16 || 57 || 9 || 0 || 2 || 2 || 8
|-
|2016-2017||HC Davos ||LNA||50 || 4 || 14 || 18 || 28 || 10 || 0 || 4 || 4 || 8 
|-
|2017-2018||HC Davos ||LNA|| 40 || 1 || 5 || 6 || 14 ||-||-||-||-||-
|-
|2018-2019||HC Fribourg-Gottéron||LNA||50 || 0 ||  11 || 11 || 12 || 6 || 1 || 2 || 3 || 4 	
|-
|rowspan="2"|2019-2020||HC Fribourg-Gottéron||LNA||12||0||0||0||2||-||-||-||-||-
|-
| SC Rapperswil-Jona Lakers||LNA||24||1||2||3||43||-||-||-||-||-
|-
|rowspan="2"|2020-2021|| Lausanne HC ||LNA||16||0||2||2||4||-||-||-||-||-
|-
| HCB Ticino Rockets|| SL ||3||0||0||0||4||-||-||-||-||-
|-
|rowspan="2"| 2021-2022|| HC Bienne || Swiss League ||  || 
|-
| SC Lagenthal|| SL ||  ||

Au niveau international 

|-
| 2016 || align="left"|Championnat du monde || 7 || 1 || 1 || 2 || 0 || align="left"|

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en mai 1988
Naissance à Langenthal
Sportif bernois
Joueur international suisse de hockey sur glace
Joueur du SC Langnau Tigers
Joueur du SC Langenthal
Joueur du HC Bienne
Joueur du Genève-Servette Hockey Club
Joueur du HC Davos
Joueur du HC Fribourg-Gottéron
Joueur des Rapperswil-Jona Lakers
Joueur du Lausanne HC
Défenseur de hockey sur glace